Джон Эмерсон (; , Сандаски, Огайо — , Пасадина, Калифорния) — американский писатель, сценарист, кинорежиссёр, продюсер и актёр. Высшее достижение как продюсера — номинация фильма «Сан-Франциско» на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» (1937 год).

Биография 
Джон Эмерсон учился в родном штате Огайо.

Самым ранним известным участием Эмерсона в создании кино является 1912 год — он стал сценаристом нескольких короткометражных фильмов. Правда, до этого он уже работал на Бродвее как сценарист и режиссёр.

Считается, что самым важным вкладом Эмерсона в период развития немого кино были его фильмы «Тайна летучей рыбы» (1916) и «Американец» (1916).

В 1920—1928 годах Эмерсон был президентом Actors' Equity Association — профсоюзного объединения американских актёров.

Супруга: киносценарист Анита Лус (с 15 июня 1919).

Фильмография 
Сценарист

 1912 The Agitator (короткометражный)
 1912 Geronimo’s Last Raid (короткометражный)
 1914 The Conspiracy — пьеса
 1915 «Старый Гейдельберг» (Old Heidelberg)
 1915 «Привидения» (Ghosts)
 1916 «Его фотография в газетах» (His Picture in the Papers)
 1916 The Flying Torpedo
 1916 «Макбет» (Macbeth)
 1916 The Social Secretary
 1916 The Matrimaniac
 1916 «Американец» (The Americano)
 1917 «Дикий и дремучий» (Wild and Woolly)
 1917 «Ближе к земле» (Down to Earth)
 1917 Reaching for the Moon
 1918 Let’s Get a Divorce
 1918 Hit-the-Trail Holliday
 1918 Come on In
 1918 Good-Bye, Bill
 1919 Under the Top — рассказ
 1919 Getting Mary Married
 1919 Oh, You Women! — рассказ
 1919 A Temperamental Wife
 1919 The Isle of Conquest
 1919 A Virtuous Vamp
 1920 Two Weeks
 1920 In Search of a Sinner
 1920 The Love Expert
 1920 Dangerous Business
 1920 The Perfect Woman — рассказ
 1921 Mama’s Affair
 1921 Woman’s Place — рассказ
 1922 Red Hot Romance — рассказ
 1922 Polly of the Follies — рассказ
 1923 Dulcy
 1924 Three Miles Out
 1925 Learning to Love (1925) — сюжет
 1926 «Весь город говорит» (The Whole Town’s Talking) — пьеса
 1928 Gentlemen Prefer Blondes
 1929 The Fall of Eve — рассказ
 1930 Conspiracy — пьеса
 1931 Ex-Bad Boy — рассказ
 1931 «Борьба» (The Struggle)
 1934 Social Register — рассказ
 1934 «Девушка из Миссури» (The Girl from Missouri)
 1938 «Ковбой и леди» (The Cowboy and the Lady) — в титрах не указан

Режиссёр

 1915 «Старый Гейдельберг» (Old Heidelberg)
 1915 «Привидения» (Ghosts)
 1916 His Picture in the Papers
 1916 «Макбет» (Macbeth)
 1916 «Тайна летучей рыбы» (The Mystery of the Leaping Fish) (короткометражный)
 1916 The Social Secretary
 1916 «Меньше, чем пыль» (Less Than the Dust)
 1916 «Американец» (The Americano)
 1917 In Again, Out Again (1917)
 1917 «Дикий и дремучий» (Wild and Woolly)
 1917 «Ближе к земле» (Down to Earth)
 1917 Reaching for the Moon
 1918 Come on In
 1918 Good-Bye, Bill
 1919 Oh, You Women!
 1922 Polly of the Follies

Продюсер

 1918 Come on In
 1918 Good-Bye, Bill
 1919 A Temperamental Wife
 1920 In Search of a Sinner
 1920 The Love Expert
 1920 Dangerous Business
 1922 Red Hot Romance — исполнительный продюсер
 1936 «Сан-Франциско» (San Francisco)
 1937 Mama Steps Out
 1937 «Саратога» (Saratoga)

Актёр

 1913 On Forbidden Paths (короткометражный)
 1914 The Conspiracy — Уинтроп Клэверинг
 1915 The Bachelor’s Romance — Дэвид Холмс
 1915 The Failure — Том Вардер
 1915 «Привидения» (Ghosts)
 1916 The Flying Torpedo — Уинтроп Клэверинг
 1926 «Дама с камелиями» (Camille) (короткометражный) — барон де Варвилль

Ссылки 
 

Сценаристы США
Продюсеры США
Кинорежиссёры США
Актёры США
Президенты Актёрской ассоциации за справедливость